Grevie kan syfta på:

 Grevie, Båstads kommun – en tätort i Båstads kommun
 Grevie och Beden – en tätort i Staffanstorps kommun
 Grevie socken – en socken i Bjäre härad
 Grevie kyrkby –  kyrkbyn i Grevie socken i Skåne
 Grevie landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1863–1951
 Grevie församling – en tidigare församling i Lunds stift i Båstads kommun –2002
 Grevie kyrka – en kyrkobyggnad som ligger i Grevie kyrkby
 Grevie distrikt – ett distrikt i Båstads kommun och Skåne län 2016–
 Mellan-Grevie socken – en socken i Skåne ingick i Oxie härad

Se även
Västra Grevie
Östra Grevie